

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2018-2019
      Vincitrice dei play-off.
 Qualificata ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2018-2019.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
La Lupa Roma ha scontato 2 punti di penalizzazione.

L'Anzio è stato poi ripescato in Serie D 2018-2019.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2018-2019.
      Vincitrice dei play-off.
 Qualificata ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2018-2019.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
Il Manfredonia ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Il Turris ha scontato 4 punti di penalizzazione.
La Sarnese ha scontato 2 punti di penalizzazione.

La Cavese è stata poi ripescata in Serie C 2018-2019.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2018-2019
      Vincitrice dei play-off.
 Qualificata ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2018-2019.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa (escludendo il 1º ed il 17º posto, per i quali è previsto uno spareggio).
Note:

La Palmese ha scontato 6 punti di penalizzazione.
Il Paceco ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2017-2018
 Serie D 2017-2018 (gironi A-B-C)
 Serie D 2017-2018 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2017-2018

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2017